Змагання зі стрибків з трампліна на зимових Олімпійських іграх 1928 складалися з однієї дисципліни і відбулись 18 лютого на  в Санкт-Моріці (Швейцарія).

Результати

Країни-учасниці 
У змаганнях зі стрибків з трампліна на Олімпійських іграх у Санкт-Моріці взяли участь 38 спортсменів з 13-ти країн:

  (1)
  (1)
  (4)
  (2)
  (3)
  (4)
  (3)
  (1)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (3)

Примітки

Література 

 
Змагання на зимових Олімпійських іграх 1928
1928